Judasbaum ist:

 eine Pflanzengattung, siehe Judasbäume (Cercis)
 eine Baumart aus dieser Gattung, siehe Gewöhnlicher Judasbaum (Cercis siliquastrum)
 eine auch als Falscher Judasbaum bezeichnete Baumart, siehe Kuchenbäume (Cercidiphyllum)